Rio Naches

Localidades

Naches (Washington)

Outros
Passo de Naches - um desfiladeiro.

Desambiguação